Walram I – hrabia Limburgii od ok
 Walram I – hrabia Nassau od 1154